Csehország
Mostek, Křižovatka közigazgatási területén fekvő megszűnt település
Mostek, település a Trutnovi járásban
Mostek, település az Ústí nad Orlicí-i járásban

Egyéb
Mostek, processzorgyártó cég